Гылыбово — топоним в Болгарии:
 Гылыбово — город в Старозагорской области;
 Гылыбово — община в Старозагорской области;
 Гылыбово — село в Благоевградской области;
 Гылыбово — село в Пловдивской области;
 Гылыбово — село в Смолянской области.